Короськово — название населённых пунктов в России:

 Короськово — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Короськово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Короськово — село в Ступинском районе Московской области.
 Короськово — село в Кромском районе Орловской области.